Dit is een lijst van planetoïden 35601-35700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35601) - || 1998 HJ122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35602) - || 1998 HC124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35603) - || 1998 HP124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35604) - || 1998 HZ124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35605) - || 1998 HU125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35606) - || 1998 HG126|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35607) - || 1998 HJ127|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (35608) - || 1998 HX127|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (35609) - || 1998 HC132|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (35610) - || 1998 HW133|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (35611) - || 1998 HU136|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35612) - || 1998 HR137|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (35613) - || 1998 HS147|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (35614) - || 1998 HB148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (35615) - || 1998 HE148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (35616) - || 1998 HN148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (35617) - || 1998 HY148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (35618) - || 1998 HC149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (35619) - || 1998 HT149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (35620) - || 1998 JZ || 1 mei 1998 || NEAT
|-
| (35621) Lorius || 1998 JD4|| 15 mei 1998 || A. Galád, A. Pravda
|-
| (35622) - || 1998 JF4|| 5 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (35623) - || 1998 KF7|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (35624) - || 1998 KR7|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (35625) - || 1998 KK8|| 23 mei 1998 || LONEOS
|-
| (35626) - || 1998 KD9|| 27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (35627) - || 1998 KW9|| 24 mei 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35628) - || 1998 KQ13|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35629) - || 1998 KK21|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35630) - || 1998 KQ23|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35631) - || 1998 KL24|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35632) - || 1998 KA26|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35633) - || 1998 KM28|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35634) - || 1998 KS32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35635) - || 1998 KV33|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35636) - || 1998 KO34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35637) - || 1998 KV34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35638) - || 1998 KU37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35639) - || 1998 KY49|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35640) - || 1998 KN51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35641) - || 1998 KT51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35642) - || 1998 KF53|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35643) - || 1998 KN55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35644) - || 1998 KW59|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35645) - || 1998 KU60|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35646) - || 1998 KO66|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (35647) - || 1998 KA67|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (35648) - || 1998 KR68|| 29 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (35649) - || 1998 ML4|| 23 juni 1998 || CSS
|-
| (35650) - || 1998 MD11|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (35651) - || 1998 MS29|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (35652) - || 1998 MT29|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (35653) - || 1998 MF30|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (35654) - || 1998 MR33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (35655) - || 1998 OJ6|| 24 juli 1998 || ODAS
|-
| (35656) - || 1998 OZ12|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (35657) - || 1998 QE5|| 22 augustus 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (35658) - || 1998 QV9|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35659) - || 1998 QU10|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35660) - || 1998 QS38|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35661) - || 1998 QV39|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35662) - || 1998 QW40|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35663) - || 1998 QT50|| 17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35664) - || 1998 QC64|| 24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (35665) - || 1998 RF18|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (35666) - || 1998 RZ47|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (35667) - || 1998 RN72|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (35668) - || 1998 RB76|| 14 september 1998 || LINEAR
|-
| (35669) - || 1998 SO12|| 22 september 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (35670) - || 1998 SU27|| 24 september 1998 || LINEAR
|-
| (35671) - || 1998 SN165|| 23 september 1998 || A. Gleason
|-
| (35672) - || 1998 UZ14|| 23 oktober 1998 || Spacewatch
|-
| (35673) - || 1998 VQ15|| 10 november 1998 || LINEAR
|-
| (35674) - || 1998 VC32|| 14 november 1998 || LINEAR
|-
| (35675) - || 1998 XK17|| 15 december 1998 || P. Antonini
|-
| (35676) - || 1998 XA30|| 14 december 1998 || LINEAR
|-
| (35677) - || 1998 XE95|| 15 december 1998 || LINEAR
|-
| (35678) - || 1998 XW96|| 11 december 1998 || O. A. Naranjo
|-
| (35679) - || 1998 YK3|| 17 december 1998 || T. Kobayashi
|-
| (35680) - || 1999 AS21|| 15 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (35681) - || 1999 BC2|| 16 januari 1999 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (35682) - || 1999 BP2|| 18 januari 1999 || T. Kobayashi
|-
| (35683) - || 1999 BK5|| 21 januari 1999 || Kleť
|-
| (35684) - || 1999 BO5|| 16 januari 1999 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35685) - || 1999 BT11|| 21 januari 1999 || ODAS
|-
| (35686) - || 1999 BW18|| 16 januari 1999 || LINEAR
|-
| (35687) - || 1999 CP8|| 6 februari 1999 || K. Korlević
|-
| (35688) - || 1999 CD10|| 15 februari 1999 || D. K. Chesney
|-
| (35689) - || 1999 CD12|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35690) - || 1999 CT21|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35691) - || 1999 CE26|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35692) - || 1999 CV32|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35693) - || 1999 CQ48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35694) - || 1999 CP54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35695) - || 1999 CE57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35696) - || 1999 CE97|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35697) - || 1999 CG104|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35698) - || 1999 CJ118|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35699) - || 1999 CO118|| 13 februari 1999 || LINEAR
|-
| (35700) - || 1999 DL2|| 19 februari 1999 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten